Tigre nera – tigre di colorazione nera
 Tigre Nera – personaggio del fumetto Tex
 Tigre Nera – personaggio del manga e anime L'Uomo Tigre
 Heihuquan (Pugilato della Tigre Nera) – stile di arti marziali cinesi